Twentyfour (engl.: „vierundzwanzig“) oder Twenty-Four steht für:
 24, US-amerikanische Fernsehserie, siehe 24 (Fernsehserie)
 Standard Twenty-Four, Automodell des britischen Herstellers Standard Motor Company
 eine norwegische Outdoor-Bekleidungsmarke, siehe Twentyfour (Marke)